Lahrkamp ist der Name folgender Personen:

 Helmut Lahrkamp (1922–2007), deutscher Historiker und Archivar
 Sarah Lahrkamp (* 1981), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages